In 1931/32 werd het dertiende Bergisch-Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Er kwam een extra reeks dit seizoen. 

Schwarz-Weiß Barmen werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen mochten niet meer meedoen. Er werd in knock-outfase gespeeld en Barmen verloor meteen van 1. SV Borussia 04 Fulda.

Bezirksliga

Groep I

Groep II

 Degradatie play-off

Groep III

Finalegroep

1. Bezirksklasse
Doordat het aantal clubs in de Bezirksliga verminderd werd was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Groep Düsseldorf

Groep Solingen

Groep Remscheid

Groep Wuppertal

2. Bezirksklasse
Er was dit jaar geen promotie mogelijk.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Bergisch-Marks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32